Биг Бенд има више значења:
 Биг Бенд РТС, џез оркестар Радио Телевизије Србије

Насеља 
 Биг Бенд (Калифорнија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Биг Бенд (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
 Биг Бенд (Свазиленд), град у Свазиленду